Eliteserien i ishockey 1975-76 var den 55. sæson af den bedste svenske ishockeyliga men den første sæson under navnet "Eliteserien". Det var samtidig turneringen om det 52. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 10 deltagende klubber spillede en firedobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 grundspilskampe til hvert hold. De fire bedste hold gik videre til slutspillet om mesterskabet, der blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af tre kampe. De to dårligste hold rykkede ned i Division I.

Mesterskabet blev vundet af Brynäs IF, som blev svenske mestre for ottende gang men for første gang siden sæsonen 1971-72. Klubben vandt også grundspillet, fem point foran de forsvarende mestre fra Leksands IF. I slutspilsfinalen sejrede Brynäs IF med 2-0 i kampe mod Färjestads BK, der var blevet nr. 3 i grundspillet, men som havde slået Leksands IF ud i semifinalen. Brynäs IF indledte finaleserien med at vinde første kamp på udebane i Karlstad med 6-1, og så blev mesterskabet afgjort i den anden kamp på hjemmebane i Gävle, som blev vundet 6-5 efter forlænget spilletid. Färjestads BK vandt SM-medaljer for anden gang, og sølvmedaljerne var klubben bedste SM-resultat indtil da, eftersom klubben inden da havde bronzemedaljerne fra sæsonen 1970-71 som bedste resultat.

Bronzemedaljerne gik til Leksands IF, som i bronzekampen vandt med 2-0 i kampe over Skellefteå AIK, og som dermed vandt SM-medaljer for 10. gang.

Hold

Grundspil 

Grundspillet blev afviklet som en firedobbeltturnering alle-mod-alle med 10 hold, hvilket gav 36 spillerunder. De fire bedste hold gik videre til SM-slutspillet om medaljesættene. Holdene, der endte på 9.- og 10.-pladsen rykkede direkte ned i Division I.

I forhold til de foregående sæson var rækken blevet reduceret fra 16 til 10 hold og formatet ændret fra en dobbelt- til en firedobbeltturnering.

SM-slutspil 

SM-slutspillet om mesterskabet havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet og blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af tre kampe.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Spillere

Mesterholdet 
Brynäs IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Jan Asplund (1. SM-titel)
 Stefan Canderyd (1. SM-titel)
 Jan Eriksson (1. SM-titel)
 Jan-Erik Ericsson (1. SM-titel)
 Lars-Göran Gerdin (1. SM-titel)
 Bo Höglund (1. SM-titel)
 Martin Karlsson (1. SM-titel)
 Lars-Gunnar Lundberg (1. SM-titel)
 Tord Lundström (8. SM-titel)
 William Löfqvist (4. SM-titel)
 Lars-Göran Nilsson (7. SM-titel)
 Stefan Persson (1. SM-titel)
 Stig Salming (4. SM-titel)
 Jan-Erik Silfverberg (2. SM-titel)
 Jan-Olov Svensson (2. SM-titel)
 Benny Westblom (1. SM-titel)
 Lars Öberg (3. SM-titel)
 Stig Östling (3. SM-titel)

Guldpucken 

Södertälje SK's Mats Waltin blev kåret som sæsonens bedste spiller og modtog prisen Guldpucken.

All star-hold 

Følgende spillere blev af journalister udvalgt som sæsonens all star-hold.

Se også 
 Division I i ishockey 1975-76

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1975/76  
 Ishockeytabeller - 1975-76  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1970-1979  
 Hammarby IF - Historia - 1975/76  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Elitserien 1975/76

Noter 

1975-76
1975-76
Ishockey i 1975
Ishockey i 1976